Brian Macdonald (1928-2014), danseur et chorégraphe canadien
 Brian Macdonald , politicien du Nouveau-Brunswick (Canada)
 Brian Macdonald, marin aux Jeux paralympiques